Роджер де Бошан (; около 1315 — 3 января 1380) — английский аристократ, 1-й барон Бошан из Блетсо. Участник Столетней войны.

Биография 
Роджер Бошан принадлежал к младшей ветви знатного английского рода нормандского происхождения. Он был сыном Роджера де Бошана и внуком сэра Уолтера де Бошана и Элис де Тосни. По крайней мере с 1337 года Бошан находился при дворе короля Эдуарда III. Начиная с 1346 года он участвовал в войне на континенте, а в 1372 году был назначен капитаном Кале.

1 июня 1363 года Бошана в первый раз вызвали в парламент как Rogero de Bello Campo. Поэтому он считается первым бароном Бошан из Блетсо.

Семья 
Роджер Бошан был женат дважды. Его первой женой стала Сибилла де Паттерсхалл, дочь сэра Джона Паттерсхалла и Мабели Грандисон (внучка Уильяма Грандисона, 1-го барона Грандисона); благодаря этому браку он получил ряд поместий в Бедфордшире, включая Блетсо, и стал одним из наиболее влиятельных землевладельцев в этом графстве. Во второй раз Бошан женился на Маргарет Кэрью, дочери Уильяма Кэрью и вдове Томаса Грандисона, 4-го барона Грандисона. Первая жена родила ему трёх детей — сэра Роджера, Филиппа (архидьякона Эксетерского) и Маргарет, жену сэра Джона Бланкминстера и сэра Гилберта Толбота. Роджер-младший умер при жизни отца, так что 2-м бароном стал его сын, носивший то же имя.

Примечания

Литература 
 
 

Бошаны
Военные деятели Столетней войны
Бароны Бошан
Бароны Англии XIV века